Franciaország
Charmes, település Franciaországban, Aisne megyében
Charmes, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Charmes, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Charmes, település Franciaországban, Vosges megyében
Charmes-sur-Rhône, település Franciaországban, Ardèche megyében
Charmes-la-Grande, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Charmes-Saint-Valbert, település Franciaországban, Haute-Saône megyében
Charmes-sur-l’Herbasse, település Franciaországban, Drôme megyében
Charmes-en-l’Angle, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Charmes-la-Côte, település Franciaországban, Meurthe-et-Moselle megyében